Perseus Books Group — американский издательский дом, основанный в 1996 году в Нью-Йорке инвестором Фрэнком Пёрлом.

В январе 2007, Perseus Book Group купил Avalon Publishing Group — владельца объединения Carroll & Graf и издательства Thunder’s Mouth Press, в мае 2007 года эти импринты были закрыты и издательство книг с использованием этих брендов было прекращено.

В 2007 году издание Publishers Weekly присудило Perseus Books Group титул «Издательство года» за объединение импринтов, ранее принадлежавших Publishers Group West и приобретение Avalon Publishing Group.

Импринты 
Perseus Books Group являлся владельцем 12 импринтов.

Действующие 
 Avalon Travel
 Basic Books
 Basic Civitas
 Beast Books
 Nation Books
 Running Press
 Public Affairs
 Seal Press
 Weinstein Books
 Vanguard Press

Бывшие

Da Capo Press 
Издательство Da Capo Press было основано в Нью-Йорке в 1964 году. В 1999 году оно вошло в состав Perseus Books Group, а в апреле 2016 — в состав Ашетт. В 2018 году издательская марка прекратила существование, войдя в состав Hachette Books.

Westview Press 
Научное издательства гуманитарной литературы, ныне входящее в состав научно-издательской группы Taylor & Francis.

См. также 
 Персей (значения)

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Perseus, LLC

Издательства, основанные в 1996 году
Издательства США